Triëst (provincie), een Italiaanse provincie
 Triëst (stad), hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Vrije rijksstad Triëst, een voormalig land rondom dezelfde stad (tot 1918)
 Vrije zone Triëst (1947-1954)
 Trieste (onderzeeboot), de bathyscaaf waarmee Jacques Piccard en de Amerikaanse marine-luitenant Don Walsh, de 10.912 meter diepe Marianentrog in 1960 afdaalden
 Trieste (wijk), een wijk in de Italiaanse hoofdstad Rome